Estadísticas de la 1 ª División danesa en la temporada de 1963.

Información general 

Fue impugnada por 12 equipos, y Esbjerg fB ganó el campeonato.

Tabla de posiciones de la liga

Referencias 
 Denmark - List of final tables (RSSSF)

Fútbol en 1963
Campeonatos de fútbol entre clubes de Dinamarca